SIV steht für:

 Simianes Immundefizienz-Virus, ein Retrovirus, das als Ursprungsvirus für das menschliche Immunschwächevirus HIV gilt
 Structured Investment Vehicle. eine außerbilanzielle Kreditarbitrage-Zweckgesellschaft im Finanzwesen
 Soll-Ist-Vergleich, Methode zur Ermittlung von Kostenabweichungen
 Sif oder Siv für die Göttin der Vegetation in der nordischen Mythologie 
 Savezno izvršno veće (Bundesexekutivrat), die Regierung der Sozialistischen Föderative Republik Jugoslawien, bzw. das danach benannte Gebäude in Belgrad (heute Palata Srbije)

SIV